M0:
 M0 — кольцевая автомагистраль, располагающаяся вокруг Будапешта;
 M0 — в денежной массе, наличные деньги в обращении.